Holløse bezeichnet mehrere Ortschaften in Dänemark
 Holløse (Gribskov Kommune), Region Hovedstaden
 Holløse (Næstved Kommune), Region Sjælland
 Holløse (Holbæk Kommune), Region Sjælland 

Siehe auch:
 Dolmen von Holløse